Erik Gustafsson (1943-), un athlète finlandais spécialiste du sprint
 Erik Gustafsson (1988-), un joueur de hockey sur glace suédois
 Erik Gustafsson (1992-), un joueur de hockey sur glace suédois

Voir aussi